Världsmästerskap 1999 kan avse:

Formel 1-VM 1999
Roadracing-VM 1999
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1999
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1999
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1999
Världsmästerskapen i friidrott 1999
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1999
Världsmästerskapen i kortbanesimning 1999
Världsmästerskapen i konståkning 1999
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1999
Världsmästerskapen i orientering 1999
Världsmästerskapen i skidskytte 1999
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1999
Världsmästerskapet i handboll för damer 1999
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1999
Världsmästerskapet i innebandy för damer 1999
Världsmästerskapet i ishockey för damer 1999
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1999
Världsmästerskapet i rugby 1999